Wael Jallouz (3. svibnja 1991.), tuniški rukometaš. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometaši